— город, расположенный в префектуре Тояма, Япония.

Город был основан 1 ноября 2005 в результате слияния посёлков и сельских общин уезда Имидзу с городом Симминато.

Образование 
В Имидзу находится .

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Тояма
Города, основанные в XXI веке